Петтштадт () — община в Германии, в административном округе Верхняя Франкония Республики Бавария. Расположена в районе Бамберг. Центр общины — Петтштадт. Местные регистрационные номера транспортных средств (коды автомобильных номеров) () — BA .

 территория —  га;
 население —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии